Hoikansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,84, long 26,57), 
 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,85, long 26,96), 
 Hoikansaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Hoikansaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 
 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,67, long 29,14), 
 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 61,84, long 29,05), 
 Hoikansaari (ö i Kajanaland), 
 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,78, long 27,45), 
 Hoikansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,22, long 26,30), 
 Hoikansaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,36, long 26,93), 
 Hoikansaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax), 
 Hoikansaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,22, long 28,78), 
 Hoikansaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 

Robotskapade Finlandförgreningar